На Евровидении 1965 Ирландию представил Буч Мур с песней Walking the Streets in the Rain. Ирландия заняла 6 место с 11 баллами. Наибольшее количество баллов (5) Ирландии дала .

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1965»